Língua-de-ovelha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Plantago lagopus
 Leontodon taraxacoides subsp. taraxacoides